

Patronymes 
Berdioukov (masculin ; ) ou Berdioukova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Gueorgui Berdioukov (1991-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe